HMS Hercules, o HMS Hercule ha sido el nombre utilizado por cinco buques de la Royal Navy británica, en honor al héroe de la mitología romana Hércules. También se botó otro buque con ese nombre, pero no llegó a servir en la Royal Navy:

  fue un navío de línea de 74 cañones botado en 1759 y vendido en 1784.
 HMS Hercule fue un navío francés de 74 cañones capturado por el HMS Mars en 1798 y desguazado en 1810.
  fue un navío de línea de 74 cañones botado en 1815. Prestó servicio en puerto desde 1853 y fue vendido en 1865.
  fue un acorazado ironclad botado en 1868. Prestó servicio en puerto desde 1881, y como buque cuartel desde 1905, fue renombrado HMS Calcutta en 1909, HMS Fisgard II en 1915, y fue vendido en 1932.
  fue un acorazado de clase Colossus botado en 1910 y vendido para desguace en 1921.
  debería haber sido un portaaviones ligero de flota perteneciente a la clase Majestic. Fue botado en 1945, pero no fue completado. Fue vendido a la India en 1957, que lo dio de alta en 1961 con el nombre Vikrant. En 1997 fue dado de baja, y desde 2001, es un buque museo.

Nombres de buques británicos